La Boule de cristal est le titre de plusieurs œuvres :

Peinture  
 La Boule de cristal, un tableau peint par John William Waterhouse en 1902.

Littérature 
  (Die Kristallkugel), un conte des frères Grimm qui fait partie du recueil Contes de l'enfance et du foyer.

Cinéma 
 La Boule de cristal, un film italien de Roberto Roberti, sorti en 1913.
 La Boule de cristal, un film américain d'Elliott Nugent sorti en 1943.